В математике гармоническая прогрессия (или гармоническая последовательность) — это прогрессия, образованная обратными элементами арифметической прогрессии.

Эквивалентное определение — это бесконечная последовательность вида

где a не равно нулю и −a/d не натуральное число, или конечная последовательность вида

где  a≠0, k — натуральное число −a/d — не натуральное число или больше k.

Примеры 
 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
 12, 6, 4, 3, , 2, … , , …
 30, −30, −10, −6, − , … , 
 10, 30, −30, −10, −6, − , … ,

Сумма гармонической прогрессии 

Бесконечные гармонические прогрессии не суммируемы (в смысле бесконечной суммы).

Для гармонической прогрессии невозможно при различных единицах дробей (кроме случаев с a = 1 и k = 0) иметь сумму, равную целому числу. Причина в том, что  по крайней мере один знаменатель прогрессии будет делиться на натуральное  число, на которое не делится любой другой знаменатель.

Примечания 

Ряды и последовательности